Алексия Рунггальдир (, ; ) — итальянская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в индивидуальной гонке.

Карьера 
С 2008 года входит в сборную Италии. Тренируется в Санта-Кристина-Вальгардена.

В юниорской карьере участвовала в четырёх чемпионатах мира, но только в эстафете завоёвывала медали. В 2008 (Рупольдинг) и 2009 (Канмор) это была бронза, а в 2011 (Нове-Место) и 2012 — серебро (Контиолахти).

Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года по летнему биатлону в смешанной эстафете.

Алексия является участницей Олимпиады 2014 года в Сочи, где заняла 43-й в индивидуальной гонке.

20 апреля 2020 года Рунггальдир объявила о завершении спортивной карьеры.

Личная жизнь 
Она знает итальянский, немецкий и английский языки.

Примечания

Ссылки 
 Alexia Runggaldier

Биатлонисты Италии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года